Турнир в группе B в рамках 38-го чемпионата мира и одновременно 49-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч
 Первые 6 команд квалифицировались на Зимнии Олимпийскии игры 1972 года в Саппоро

Итоги

Статистика

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Интересные факты 
 Сборные  ГДР и  Польши фактически добровольно перешли из группы А: ГДР после чемпионата мира 1970 года, Польша после квалификации чемпионата мира 1971 года

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1971
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1971

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1